Scutellum peut désigner :
 en entomologie, le scutellum est un élément de l'anatomie situé à la jonction des élytres chez les coléoptères, et entre les points d'insertion des ailes ;
 en botanique, le scutellum est le nom donné à un cotylédon très élargi et en position latérale des plantes de la famille des Poaceae (Graminées) ;
 en paléontologie, Scutellum Pusch, 1833, un genre de tribolites de la famille des Styginidae.